Bürgerschaft steht für:

 die Staatsangehörigen, siehe Staatsbürgerschaft
 die Bezeichnung für die Landesparlamente und Stadtvertretungen von Hansestädten, siehe Bürgerschaft (Vertretungsorgan) 
Bremische Bürgerschaft, das Landesparlament der Freien Hansestadt Bremen
Hamburgische Bürgerschaft, das Landesparlament der Freien und Hansestadt Hamburg
 die historische Bezeichnung für den Stand der Ständeordnung
 das Großbürgertum der späteren Neuzeit, siehe bürgerliche Gesellschaft

Siehe auch:

 Bürgschaft